HLH est un sigle qui peut désigner :
 hémianopsie latérale homonyme, une hémianopsie dans laquelle la perte du champ visuel se situe du côté opposé à la lésion l'ayant entraînée.

HLH est un code qui peut désigner :
 Aéroport d'Oulan Hot, un aéroport desservant la ville d'Ulan Hot, en Chine, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports